Серпентина ( – „змия“) може да се отнася за:

 Серпентина – дълга цветна хартиена лента, която се хвърля във въздуха по време на забави
 Серпентина – лост, предшественика на съвременния спусък
 Серпентина – оръдие, подобно на кулверина
 Серпентина – остри завои на път по стръмни склонове
 Серпентина – спираловидно извита тръба (често ползвана в бойлери)
 Серпентин – група зеленикави минерали
 Серпентинен танц – филм от 1895 г.
 Серпентиненият танц на Анабел – филм от 1895 г.
 Serpentes – латинското название за змии, откъдето произлизат редица названия